Livramento kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 José de Freitas (ort), Piauí, 
 Santana do Livramento (ort), Rio Grande do Sul, 
 Livramento do Brumado, ort, Bahia, Livramento de Nossa Senhora, 
 Livramento (kommun i Brasilien), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar